Léon Vidal peut désigner :
 Léon Vidal (1797-1873) un journaliste, dramaturge et haut fonctionnaire français ;
 Léon Vidal (1833-1906), un érudit français et un inventeur spécialisé dans l’ingénierie photographique.

Voir aussi 
 Léon Émile Vidal (1834-1926), un médecin français